Chrysomyxa är ett släkte av svampar. Chrysomyxa ingår i familjen Coleosporiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Chrysomyxa